Stantonia achterbergi (Braet & Quicke), een schildwesp
 Stantonia achterbergi (Chen, He & Ma), een schildwesp